

Miejscowości w USA 
 Delano – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Delano – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Delano – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill

Gminy w USA 
 Delano (ang. Delano Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Delano (ang. Delano Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill

Inne 
 Delano – imię męskie.